

Geografia 
 Pirana – villaggio dell'India
 Pirana – villaggio del Kosovo

Sport 
 Pirana SC Topoľčany – società di pallanuoto slovacca
 Club Atlético Piraña – società calcistica argentina

Altro 
 Piraña – pesce carnivoro d'acqua dolce
 Piraña – film del 1978 diretto da Joe Dante
 Pirana – fumettista belga
 Bertone Pirana – concept car della Bertone

Pagine correlate
Piranha (disambigua)